Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1967/1968) była 57. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1967 w Austrii
1968 w Austrii